Grillo kan syfta på:

Grillo (druva) – vindruva som används för att göra vitt vin, i första hand i södra Italien.
Grillo-Theater – ruhrområdets äldsta teater
Grillo (telefon) – en hopfällbar telefon, designad 1965 av Marco Zanuso och Richard Sapper

Personer
Beppe Grillo (1948–), italiensk komiker och politisk aktivist.
Gregorio Di Leo (1983–), Gregorio "Grillo" Di Leo,  en professionell kickboxare från Italien
Friedrich Grillo, tysk industrialist
Casey Grillo (1976–), amerikansk trummis
Frank Grillo (1963–), amerikansk skådespelare
Odhise Grillo (1932–2003), albansk barnboksförfattare
Francisco Raúl Gutiérrez Grillo (1912–1984), en jazzmusiker, se Machito
Il Grillo ("Syrsan") (1974–), ett smeknamn för den italienske cyklisten Paolo Bettini

Se även
Grill (släkt) – nordeuropeisk adelssläkt.